Der Geneva Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. August 1988 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Im Final der Einzelkonkurrenz setzte sich der an Nummer 5 gesetzte Argentinier Gustavo Giussani in drei Sätzen mit 6:4, 2:6 und 6:3 gegen den an Nummer 7 gesetzten Italiener Simone Colombo durch.
Im Doppelfinal triumphierte das ungesetzte italienisch-schweizerische Duo Nevio Devide/Stefano Mezzadri in drei Sätzen mit 7:6, 4:6 und 6:4 gegen das ebenfalls ungesetzte rumänisch-indische Duo Mihnea-Ion Năstase/Srinivasan Vasudevan.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
  der Geneva Open
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1988
Tennisturnier in Genf